Дми́трий Богда́нов:
 Богданов, Дмитрий Анатольевич (род. 1979) — российский легкоатлет.
 Богданов, Дмитрий Степанович (род. 1959) — российский автор-исполнитель.
 Богданов, Дмитрий Юрьевич (род. 1985) — российский продюсер.